Kaw ist
 ein anderer Name für den indianischen Stamm Kansa
 ein Alternativname für das Bergvolk in Südostasien, siehe Akha
 eine Stadt in Französisch-Guayana
 ein Feuchtgebiet in Französisch-Guayana
 eine ehemalige Siedlung in Nubien mit der Kirche von Kaw
 der Originaltitel des Films Die Vögel – Attack From Above
 ein Einschlagskrater auf dem Mars

kaw steht für:
 Kawi (ISO-639-3-Code), Standardform der altjavanischen Sprache, siehe Javanische Sprache

KAW steht für:
 die Buchreihe Kulturgeschichte der Antiken Welt
 die Kölner Accumulatoren-Werke
 das Kraftwagen-Ausbesserungswerk
 Bahnhof Aachen West (DS100-Code)
 Krajowa Agencja Wydawnicza, ein polnischer Verlag

KAW